Ардуїно () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Джованні Ардуїно — італійський геолог
 П'єтро Ардуїно — італійський біолог

Див. також 
 Arduino — комп'ютерна платформа.